Monte Isel o Bergisel – collina nei pressi di Innsbruck, in Austria, in italiano tradotta erroneamente come Monte Isel
 Bergisel – trampolino nei pressi di Innsbruck, in Austria
 Battaglie del Monte Isel – battaglie che si sono effettuate presso il monte Isel, durante le guerre napoleoniche
 Bergisel-Bund – lega per la tutela del Sudtirolo